Марк Р. Ха́лси (; ) — английский футбольный арбитр. Судил матчи английской Премьер-лиги. В 2013 году завершил карьеру футбольного арбитра. Проживает в Болтоне.

Карьера 
Марк Халси родился в Хартфордшире. На протяжении 12 лет выступал за клубы нижних дивизионов, включая «Кембридж Сити» и «Хертфорд Юнайтед». В декабре 1984 года провёл один матч за клуб «Барнет», после чего перешёл в «Сент-Олбанс Сити». С 1989 года начал судить футбольные матчи.

С середины 1990-х годов Халси обслуживал матчи Футбольной лиги. 30 мая 1999 года он был главным арбитром финала плей-офф Второго дивизиона, в котором на стадионе «Уэмбли» сыграли «Джиллингем» и «Манчестер Сити» (после окончания овертайма со счётом 2:2 «Сити» одержал победу в серии пенальти со счётом 3:1). В том же году он был включён в список судей, обслуживающих матчи английской Премьер-лиги. Его первым матчем в Премьер-лиге стала встреча между «Уимблдоном» и «Ковентри Сити» 14 августа.

В 2000 году Халси был включён в список судей ФИФА.

В 2002 году Халси был назначен четвёртым арбитром на финал Кубка Англии, который обслуживал Майкл Райли.

В 2007 году обслуживал матч Суперкубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В 2008 году Халси был назначен главным арбитром финального матча Кубка Футбольной лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси».

В августе 2009 года было объявлено, что у Халси обнаружена лимфома гландов, и он перенёс хирургическую операцию по её удалению. После реабилитационного периода он вернулся к судейской работе в марте 2010 года. Перед началом сезона 2010/11 года было подтверждено, что Марк Халси возвращается в качестве арбитра Премьер-лиги.

В сентябре 2012 года Марк Халси обратился в полицию с требованием изучить оскорбительные комментарии в твиттере, которые были отправлены после матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» 23 сентября, в котором Халси удалил Джонджо Шелви и назначил пенальти в ворота «Ливерпуля».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Refworld.com 
 Профиль на Ratetheref.net 
 Статистика на Soccerbase.com 
 

Футбольные судьи Англии
Футбольные судьи по алфавиту
Игроки ФК «Кембридж Сити»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Сент-Олбанс Сити»